Nukappiarsuaq bezeichnet:
 Nukappiarsuaq (Berg, Nuuk, östlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Nukappiarsuaq (Berg, Nuuk, westlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland